Andruchowytsch ist der Familienname folgender Personen:

 Jurij Andruchowytsch (* 1960), ukrainischer Schriftsteller und Übersetzer
 Sofija Andruchowytsch (* 1982), ukrainische Schriftstellerin und Übersetzerin